Естерос има више значења:

 Естерос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Естерос, Игнасио Кастиљо Пријето (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику